Superclásico o Súper Clásico es un término acuñado en Argentina (y más tarde expandido al resto del mundo, especialmente en el hispanohablante) para denominar al partido de fútbol disputado entre los equipos más populares de un país y que se destaca por sobre los demás enfrentamientos clásicos.

Mediáticamente es muy utilizado y puede referirse a los siguientes encuentros:

 Superclásico del fútbol argentino, entre Boca Juniors y River Plate;
 Superclásico del fútbol uruguayo, entre Nacional y Peñarol;
 Superclásico del fútbol chileno, entre Colo-Colo y Universidad de Chile;
 Superclásico del fútbol peruano, entre Universitario de Deportes y Alianza Lima;
 Clásico del Astillero, el clásico ecuatoriano, entre Barcelona Sporting y Sport Emelec;
 Clásico del fútbol colombiano, entre Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali;
 Clásico del fútbol mexicano, entre Club América y Guadalajara;
 Clásico del fútbol costarricense, entre Deportivo Saprissa y Liga Alajuelense;
 Clásico del fútbol español, entre Real Madrid y FC Barcelona;
 Clásico del fútbol hondureño, entre Deportivo Olimpia y Deportivo Motagua;
 Superclásico del fútbol paraguayo, entre Club Olimpia y Cerro Porteño;
 Clásico del fútbol venezolano, entre Caracas FC y Deportivo Táchira;
 Clásico nacional de Bolivia, se le llama así al clásico paceño, es el clásico boliviano, entre Bolívar y The Strongest;
 El Clásico Chapín, el clásico guatemalteco, entre Deportivo Municipal y Comunicaciones de Guatemala;
 Le Classique, el clásico francés, entre Olympique Marsella y París Saint-Germain;
 O Clássico, el clásico portugués, entre Sport Benfica y FC Porto; 
 De Klassieker, el clásico holandés, entre Ajax Ámsterdam y Feyenoord Rotterdam;
 Derbi de los eternos enemigos, el clásico griego, entre Olympiakos de El Pireo y Panathinaikos Fútbol Club;
 Derbi de Ucrania, el clásico ucraniano, entre Dynamo Kiev y Shakhtar Donetsk;
 Clásico del fútbol turco, entre Fenerbahçe Spor y Galatasaray Spor;
 Derbi soviético, entre Spartak Moskva y Dynamo Kiev;
 Gran derbi de Moscú, entre Spartak Moskva y CSKA Moskva;
 Derbi de Albania, entre KF Tirana y Sportiv Vllaznia;
 Derbi Eterno de Bulgaria, entre Levski Sofia y CSKA Sofia;
 Böyük Oyun, el clásico azerbaiyano, entre Neftchi Baku y Khazar Lankaran;
 Clásico del fútbol rumano, entre Dynamo Bucarest y Steaua Bucarest;
 Derbi Eterno de Eslovenia, entre NK Maribor y Olimpija Ljubljana;
 El Clásico de Uzbekistán, entre Pakhtakor Tashkent y Neftchi Ferghana